

Chimica 
 FKM – Elastomeri fluorurati

Organizzazioni 
 FKM – è l'acronimo di Forschungskuratorium Maschinenbau organizzazione tedesca di Ingegneria meccanica

Musica 
 FKM – gruppo musicale punk svedese